Lépilémur à queue rouge est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner deux espèces distinctes de lépilémurs :

 l'espèce Lepilemur mustelinus, également appelé lépilémur mustélin ;
 l'espèce Lepilemur ruficaudatus.

Nom de primate ambigu
Primate (nom vernaculaire)